Bayfield ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Bayfield (Colorado), im La Plata County
 Bayfield (Indiana), im Kosciusko County
 Bayfield (Missouri), im DeKalb County – nicht mehr existent
 Bayfield (Wisconsin), im Bayfield County
 Bayfield (Town, Bayfield County), Town(ship) in Wisconsin
 Bayfield County, Verwaltungseinheit in Wisconsin

in Kanada:
 Bayfield (Ontario)
 Bayfield (New Brunswick)
 Bayfield (Nova Scotia)

Personen:
 Henry Wolsey Bayfield (1795–1885), britischer Admiral der Royal Navy
 M. A. Bayfield (1852–1922), englischer klassischer Gelehrter, Erzieher und anglikanischer Priester
 Martin Bayfield (* 1966), englischer Rugby-Union-Spieler
 Richard Bayfield († 1931), englischer protestantischer Märtyrer
 Robert Bayfield, englischer Arzt, Forscher und Autor des 17. Jahrhunderts
 St. Clair Bayfield (1875–1967), englischer Schauspieler
 Tony Bayfield (* 1946), britischer Rabbi, Präsident der Movement for Reform Judaism

Sonstiges:
 Bayfield River, Fließgewässer in Ontario, Kanada
 Bayfield Historic District, Park im Bayfield County, Wisconsin

im NRHP gelistete Objekte:
 Bayfield County Courthouse, in Washburn, Wisconsin, ID-Nr. 75000060
 Bayfield Fish Hatchery, in Salmo, Wisconsin, ID-Nr. 81000033
 Bayfield Historic District, in Bayfield, Wisconsin, ID-Nr. 80000106